Bobine (von frz. bobine oder engl. bobbin) bezeichnet:
 im Bergbau und in der Bühnentechnik eine schmale Seilwinde mit seitlichen Führungen, auf dem die Windungen eines Flachseils als Spirale übereinander liegen (Bobinenförderung, siehe Bobine (Bergbau)).
 in der Textiltechnik die Garnspule; siehe auch Kops (Textil)
 eine Papierrolle, aus der Zigarettenpapier geschnitten oder Zigarettenhülsen gefertigt werden
 in der Schweiz eine Kabeltrommel

Siehe auch:
 Bobbin (Begriffsklärung)